Piz Alv  ist der Name folgender Bündner Berge:
 Piz Alv (3995 m), auch Pizzo Bianco, Nordgipfel des Piz Bernina
 Piz Alv (Livigno-Alpen) (2975 m) beim Berninapass
 Piz Alv (Oberhalbsteiner Alpen) (2855 m) bei Innerferra
 Piz Alv (Gotthardmassiv) (2769 m) bei Andermatt